Oficina Nacional de Reconeixement (del seu nom en anglès National Reconnaissance Office), servei d'intel·ligència dels Estats Units encarregat dels satèl·lits espia
 Number Resource Organization, organització que aglutina els cinc Registres Regionals d'Internet